Высшая лига  — второй дивизион в структуре российского мини-футбола. В сезоне 2007-2008 победу в нём одержал московский клуб «Спартак».

Участники чемпионата 
 БГПУ (Уфа)
 Заря (Якутск)
 Звезда-Истлэнд (Иркутск)
 Каспий (Махачкала)
 Ника (Воронеж)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель-2 (Норильск)
 НЦВСМ (Новосибирск)
 Прогресс (Глазов)
 Саратов (Саратов)
 Сибирь (Нефтеюганск)
 Синтур (Челябинск)
 Спартак (Москва)
 Тобол-Тюмень-2 (Тобольск)
 Факел (Сургут)

Результаты

Регулярный чемпионат

Плей-офф (по сумме двух матчей)

1/4 финала

1/2 финала

За 3-е место

Финал

Повышение в классе 
«Спартак» начал следующий сезон в Суперлиге (но не закончил, так как прекратил существование). «Синтур» мог добиться права на повышение в классе в переходном турнире, но уступил уфимской «Динамо-Тимали».

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2007-2008

Ссылки 
 Результаты матчей и статистика турнира на glmf.nsk.ru

Соревнования по мини-футболу в России